Bronikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bronikowski (* 1978), polnischer Ruderer
 Franciszek Bronikowski (1907–1964), polnischer Ruderer
 Kazimierz Bronikowski (1861–1909; eigentlich Oppeln-Bronikowski), polnischer Polonist, Germanist, Pädagoge und Übersetzer
 Mikolaj Bronikowski (1767–1817); Graf von Oppeln-Bronikowski, polnischer und französischer General
 Rosemarie Bronikowski (1922–2016), deutsche Autorin (Prosa und Lyrik)

Siehe auch:
 Oppeln-Bronikowski